Froboess oder Froböß ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Froboess (* 1943), deutsche Schauspielerin und Schlagersängerin
 Friedrich Froboess (1864–1916), kgl. Superintendent und Kreisschulinspektor
 Gerhard Froboess (1906–1976), deutscher Komponist, Tontechnikermeister und Verleger
Georg Froböß (1854–1917), deutscher evangelischer Geistlicher
 Harry Froboess (1899–1985), deutscher Stuntman und Artist
 Hellmut Froböß (1884–1956), deutscher Jurist, Polizeipräsident von Danzig und Oberlandesgerichtspräsident Posen

Siehe auch:
 Froböse
 Frobesius